Мелно — озеро в Куявско-Поморском воеводстве
 Мелно — деревня в Куявско-Поморском воеводстве, Грудзёндзский повят
 Мелно — деревня в Куявско-Поморском воеводстве, Бродницкий повят